Die Abkürzung AFNIC steht für:

 Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, Network Information Center für eine Reihe von länderspezifischen Top-Level-Domainnamen
 Air Force Network Integration Center, eine Untereinheit des Air Force Space Command

Abkürzung